Такмичење у трчању на 400 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици у дворани 2013. у Гетеборгу је одржано од 1. до 3. марта у спортској дворани Скандинавијум.

Титулу освојену 2011. у Паризу, није бранио Лесли Џон из Француске.

На такмичењу је постигнут један национални рекорд (Чешка), два пута европски најбољи резултат сезоне, а тројица су поправили најбоље личне резултате у сезони.

Земље учеснице 
Учествовала су 23 атлетичара из 15 земаља. 

  Хрватска (1)
  Чешка (2)
  Данска (1)
  Француска (2)
  Уједињено Краљевство (3)

  Исланд (1)
  Ирска (1)
  Израел (1)
  Италија (3)
  Пољска (1)

  Русија (1)
  Шпанија (2)
  Шведска (1) 
  Турска (1)
  Украјина (2)

Рекорди

Рекорди пре почетка Европског првенства 2013.

Најбољи европски резултати у 2013. години 
Десет најбољих европских атлетичара на 400 метара у дворани 2013. године пре почетка првенства (1. марта 2013), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2013.

Сатница

Победници

Резултати

Квалификације 
Атлетичарки су били подељени у четири групе. За финале су се директно квалификовала по 2 првопласирана из све четири групе (КВ) и још четворица према постигнутом резултату (кв).

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|- 
! Место !! Група!!  Атлетичар !! Земља !!!!!!Резултат !! Белешка
|-bgcolor=ccffcc
| 1 || 4 || align=left| Павел Маслак || align=left|  Чешка ||46,14 ||46,32 || 46,54 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 2 || 2 || align=left| Павел Треникин || align=left|  Русија ||46,09 ||46,09 || 46,65 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 3 || 4 || align=left| Најџел Левин || align=left|  Уједињено Краљевство||45,71 ||46,34|| 46,68 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 4 || 2 || align=left| Мајкл Бингам || align=left|  Уједињено Краљевство||45,69 ||46,88 || 46,92 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 5 || 3 || align=left| Ричард Страхан || align=left|  Уједињено Краљевство||46,22 ||46,22 || 46,96 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 6 || 1 || align=left| Брајан Греган || align=left|  Ирска||46,07 ||46,07 || 46,97 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 7 || 1 || align=left| Виталиј Бутрим || align=left| Украјина||46,85 ||46,85 || 46,97 ||КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 8 || 1 || align=left| Мамуду Хане || align=left|  Француска ||46,49 ||46,79 || 47,04 ||кв
|-bgcolor=ccffcc
| 9 || 3 || align=left| Володимир Бураков || align=left| Украјина||46,70 ||46,70 || 47,16 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 10 || 2 || align=left| Ник Екелунд-Аренандер || align=left|  Данска||46,85 ||46,85 || 47,31 || кв
|-bgcolor=ddffdd
| 11 || 1 || align=left| Матео Ружић || align=left|  Хрватска ||47,16 ||47,16 || 47,55 ||кв
|-bgcolor=ddffdd
| 12 || 3 || align=left| Јавуз Џан || align=left| Турска||47,22 ||47,29 || 47,59 || кв
|-
| 13 || 4 || align=left| Гжегож Собински || align=left|  Пољска||47,14 ||47,14 || 47,61 ||
|-
| 14 || 1 || align=left| Самуел Гарсија || align=left|  Шпанија ||47,24 ||47,24 || 47,76 ||  
|-
| 15 || 4 || align=left| Лоренцо Валентини || align=left| Италија||46,88 ||47,27 || 47,82 || 
|-
| 16 || 4 || align=left| Марк Ујакпор || align=left|  Шпанија||46,49 ||47,40 || 47,89 ||  
|-
| 17 || 2 || align=left| Eusebio Haliti || align=left|  Италија||47,24 ||47,24 || 47,93 || 
|-
| 18 || 3 || align=left| Феликс Франсоа || align=left|  Шведска ||47,41 ||47,41 || 48,13 ||  
|-
| 19 || 2 || align=left| Јосеф Пророк || align=left|  Чешка||46,88 ||47,09 || 48,45 || 
|-
| 20 || 2 || align=left| Kolbeinn Hödur Gunnarsson || align=left|  Исланд||48,03 ||48,03 || 48,88 ||  
|-
| 21 || 4 || align=left| Доналд Санфорд || align=left|  Израел||46:91 ||46:97 || 49,11 || 
|-
| - || 3 || align=left| Исалбет Хуарез || align=left|  Италија||47,11 ||47,11 ||  ||
|-
| - || 3 || align=left| Томас Жордије || align=left| Француска||46,89 ||46,89 || ||  |}

 Полуфинале 
За финале су се директно пласирала по три првопласирана такмичара из обе полуфиналне групе (КВ''').

Финале 
Финале је одржано у 12,00.

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 Резултати са ЕП 2013. на сајту ЕАА
 ЕП 2013. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2013.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици у дворани